Серге́й Алекса́ндрович Жебелёв (, Санкт-Петербург — 28 декабря 1941, Ленинград) — российский и советский филолог-классик, специалист в области античной истории, эпиграфики, археологии. Профессор Ленинградского университета. Академик АН СССР (1927), заслуженный деятель науки РСФСР (1940) .

Биография 
Родился в купеческой семье, рано осиротел и был вынужден подрабатывать репетиторством. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию (1886) и историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1890), в котором его преподавателями были оказавший на него наибольшее влияние антиковед Ф. Ф. Соколов и филологи К. Я. Любегиль, П. В. Никитин, В. К. Ернштедт. Под влиянием Соколова в научной деятельности часто прибегал к эпиграфическому материалу. После окончания университета не сумел попасть в заграничную командировку из-за необходимости содержания семьи.

В 1898 году защитил магистерскую диссертацию, в 1903 году — докторскую.

В 1904—1927 годах — профессор кафедры греческой словесности университета (среди его учеников — переводчик и поэт А. Н. Егунов); читал лекции по истории искусства в Академии художеств и редактировал отдел классической филологии в «Журнале Министерства народного просвещения». Также в разное время был учёным секретарём историко-филологического факультета, проректором университета и деканом факультета, а в 1919 году некоторое время был ректором университета.

В конце 1920-х годов был подвергнут травле. В 1927 году уволен из университета как социально неподходящий элемент, через два года подвергся гонениям в рамках наступления на старые научные кадры, после чего занял более лояльную позицию, написав работу, отвечающую требованиям официальной идеологии («Последний Перисад и скифское восстание на Босфоре», 1932—1933).

Научно-литературная деятельность Жебелёва была направлена главным образом на изучение политической истории Древней Греции, преимущественно начиная с конца III века до н. э.; этому посвящены магистерская и докторская его диссертации: «Из истории Афин, 229—31 гг. до Р. Хр.» (СПб., 1898) и «Άχαικά: В области древностей провинции Ахайи» (СПб., 1903). В магистерской диссертации Жебелёв восстановил список афинских архонтов эпохи позднего эллинизма, а в докторской подверг пересмотру политику Рима в Греции. В 1897 году опубликовал работу «Религиозное врачевание в древней Греции». К другой области специальных занятий Жебелёва — истории древнего искусства — относится его исследование его «Пантикапейские Ниобиды» (СПб., 1901), посвящённое описанию терракотовых фигур Ниобид из Керчи. Статьи и рецензии Жебелёва печатались преимущественно в «Журнале Министерства народного просвещения», «Филологическом Обозрении» и «Записках Императорского Русского Археологического Общества» (в последнем он состоял секретарём отделения классической и византийской археологии).

Автор переводов античных писателей (Аристотель, Платон, Аппиан). В 1915 году издал пересмотренный перевод Мищенко «Истории» Фукидида. Также редактировал переводы учебной и научной литературы с современных языков — в частности, были изданы «Греческая история» Р. Пёльмана (1910) и «История греческой литературы» А. и М. Круазе (1912). В 1922 и 1923 гг., учитывая спрос и необходимость заменить старые «неправильные» книги, им в двух частях, одинаково по 120 страниц, был опубликован "Древний Рим" - соотв. ч. 1 "Республика" и ч. 2 "Империя", популярно написанные.

С 1927 года — в Государственной Академии истории материальной культуры (с 1937  года — Институт истории материальной культуры АН СССР), где руководил изучением античного периода истории Северного Причерноморья (его труды в этой области были изданы посмертно в 1953 году).

Автор около 300 научных трудов в области истории, археологии, истории древнего искусства, классической филологии, эпиграфики. Изучал историю Древней Греции эллинистического и римского периодов, историю раннего христианства.

Осенью 1941 года Жебелёв остался в блокадном Ленинграде, где возглавлял оставшуюся в городе Комиссию Президиума АН СССР по делам ленинградских учреждений.

Умер от истощения 28 декабря 1941 года. Похоронен на Литераторских мостках Волковского православного кладбища Санкт-Петербурга на участке академиков.

Память 
В честь С. А. Жебелёва историческим факультетом СПбГУ и Центром антиковедения СПбГУ с 1997 года ежегодно проводятся «Жебелёвские чтения» — международная конференция по истории Античности.

Основные труды 
 Религиозное врачевание в древней Греции. — СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1893. — 63 с.
 Из истории Афин, 229—31 гг. до Р. Хр. — СПб., 1898.
 Пантикапейские Ниобиды // Материалы по археологии России. СПб., 1901. № 24.
 : В области древностей провинции Ахайи. СПб., 1903.
 Греческая политическая литература и «Политика» Аристотеля // Аристотель. Политика. Пер., пред., ком. С. А. Жебелёва. М., 1911.
 Введение в археологию. Ч. 1: История археологического знания.— Пг.: Наука и школа, 1923. — 199 с.
 Введение в археологию. Ч. 2: Теория и практика археологического знания.— Пг.: Наука и школа, 1923. — 172 с.
 Боспорские этюды, 1934
 Маврикий (Стратег). Известие о славянах VI—VII вв. // Исторический архив. М. — Л., 1939. Т. 2. С. 33-37.
 Северное Причерноморье: Исследования и статьи по истории Северного Причерноморья античной эпохи / Акад. наук СССР. Ин-т истории. — Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1953. — 388 с.
 Русское археологическое общество за третью четверть века своего существования: 1897—1921. Исторический очерк. Приложение: Биобиблиографический словарь членов РАО (1846—1924) / Сост. и отв. ред. И. В. Тункина. — (Ad Fontes. Материалы и исследования по истории науки. Supplementum 5). — М.: Индрик, 2017. — 672 с.

См. также 
 АБДЕМ

Примечания

Литература 
 Список печатных трудов С. А. Жебелева / сост. А. И. Доватур. Л., 1926.
 Бузескул В. П. Всеобщая история и её представители в России в XIX и начале XX в. — Л., 1931. Ч. 2;
 К 50-летнему юбилею научно-исследовательской и общественно-политической деятельности акад. С. А. Жебелева. Биография и список его печатных трудов (1899—1940) // Вестник древней истории. — 1940. — № 1. — C.160-187;
 Толстой И. И. Академик С. А. Жебелёв в развитии русской историографии по античности // Вестник древней истории. — 1940. — № 1;
 Гайдукевич В. Ф. Академик С. А. Жебелёв как исследователь Северного Причерноморья // Советская археология. — 1941. — № 7;
 Каллистов Д. П. «Автонекролог» Сергея Александровича Жебелева // Вестник древней истории. — 1968. — № 3. — С. 152—158.
 К 100-летию со дня рождения акад. С. А. Жебелева // Вестник древней истории. — 1968. — № 3. — С. 145—175;
 
 Тункина И. В., Фролов Э. Д. Историографические этюды С. А. Жебелева (из неизданного научного наследия) // Вестник древней истории. — 1993. — № 2. — . 172—201.
 Фролов Э. Д. Ученая деятельность академика Сергея Александровича Жебелёва (к 130-летию со дня рождения) (1997).
 Фролов Э. Д. Сергей Александрович Жебелев (1867—1941) // Античное общество: проблемы политической истории. СПб., 1997. — С. 194—212.
 Академик Жебелёв Сергей Александрович (1867—1941): библиографический указатель / сост. А. А. Пучков. — Киев: НИИТИАГ, 1997. — 46 с.
 Фролов Э. Д. Русская наука об античности. — СПб., 1999.
 Тункина И. В. «Дело» академика Жебелёва // Древний мир и мы: Классическое наследие в Европе и России: Альманах. Вып. II. — СПб.: Алетейя, 2000. — С. 116—161. — ISBN 5-89329-235-9.
 Фролов Э. Д. Сергей Александрович Жебелёв // Портреты историков. Т. 2: Всеобщая история / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. — М.; Иерусалим, 2000. — С. 16—27. — ISBN 5-7914-0034-9; ISBN 5-93273-018-8; ISBN 5-323-00008-2.
 
 Карпюк С. Г., Кулишова О. В. Академик С. А. Жебелёв, последние годы: стенограмма заседания академических институтов в Ташкенте 31 января 1942 г. // Вестник древней истории. 2018. № 78/1. С. 88—112.
 Карпюк С. Г., Кулишова О. В. Предвоенная древняя история: С. А. Жебелёв и советско-германские научные связи в 1939—1941 гг. // Вестник древней истории. 2018. № 78/2. С. 389—404.
 Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. С. А. Жебелёв в системе советской науки (по материалам архивных документов). Часть I. 1913—1927
 Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. С. А. Жебелёв в системе советской науки (по материалам архивных документов). Часть II. 1927—1932 // Вестник древней истории. 2020. Т. 80 № 3. С. 753—774.
 Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. С. А. Жебелёв в системе советской науки (по материалам архивных документов). Часть III. 1932—1940 // Вестник древней истории. 2021. Т. 81. Вып. 1. С. 198—210.
 Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. С. А. Жебелёв в системе советской науки (по материалам архивных документов). Часть IV. С. А. Жебелёв — заслуженный деятель науки РСФСР // Вестник древней истории. 2021. Т. 82. Вып. 2. С. 491—508.
 Ананьев В. Г., Бухарин М. Д. Археология в ряду исторических дисциплин (по материалам писем С. А. Жебелёва А. И. Болтуновой)

Ссылки 

 
 
 Жебелёв Сергей Александрович (1867—1941) — на сайте «Санкт-Петербургские антиковеды»
 Васильев А. Н. С. А. Жебелёв как учитель (личные воспоминания А. И. Доватура).
 Амосова А. А., Тихонов И. Л. Жебелёв Сергей Александрович // Биографика СПбГУ
 Тихонов И. Л. «История Русского археологического общества (1897—1921 гг.)» С. А. Жебелёва
 Биография академика Сергея Александровича Жебелёва и список его печатных трудов.
 Биография на сайте "Изучение религии в России в XVIII — первой половине XX в."
 Биография на сайте ИППО
 Статьи на Math-Net.Ru

Историки по алфавиту
Переводчики России
Историки России
Антиковеды России
Историки СССР
Антиковеды СССР
Эпиграфисты
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Сотрудники ИИМК РАН
Выпускники Второй Санкт-Петербургской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Ректоры Санкт-Петербургского государственного университета
Сотрудники Библиотеки Российской академии наук
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Эллинисты
Филологи-классики
Члены Таврической учёной архивной комиссии
Директора Института лингвистических исследований РАН
Жертвы блокады Ленинграда
Похороненные на Литераторских мостках